Anna Veith, Oostenrijks alpineskiester
Bob Veith, Amerikaans autocoureur
Domitilla Veith (1928-2014), Duits abdis